NGC 6017 (другие обозначения — UGC 10098, MCG 1-41-3, ZWG 51.8, PGC 56475) — галактика в созвездии Змея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6017
Змея (созвездие)